La Copa del Rey 2008-2009 fu la 105ª edizione della competizione.

Iniziò il 23 agosto 2008 e finì il 13 maggio 2009 con la finale dello Stadio Mestalla di Valencia vinta per la venticinquesima volta dal Barcellona, che ha sconfitto per 4-1 l'Athletic Bilbao, qualificatosi per il terzo turno di Coppa UEFA.

Squadre partecipanti 
Le squadre dalla Primera División 2007-2008:

Le 21 squadre della Segunda División 2007-2008:

Le 24 squadre della Segunda División B 2007-2008:

Le 18 squadre della Tercera División 2007-2008:

Primo turno 
Le partite furono giocate dal 23 al 28 agosto 2008.

Secondo turno 
Le partite furono giocate dal 3 all'11 settembre 2008.

Terzo turno 
Le partite furono giocate l'8 e il 9 ottobre 2008.

Fase finale

Sedicesimi di finale 
Andata: 28, 29 e 30 ottobre 2008.Ritorno: 11, 12 e 13 novembre 2008.

Ottavi di finale 
Andata: 6, 7 e 8 gennaio 2009.Ritorno: 14 e 15 gennaio 2009.

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale 

Prima del calcio d'inizio, i tifosi di Bilbao e Barcellona, che si sentono più legati alle loro regioni che alla nazione, hanno fischiato la Marcha Real. Questo episodio è stato censurato da TVE, che ha proposto immagini di tifosi assiepati nella città basca, e poi riproposto l'inno all'intervallo ma coi fischi a basso volume. TVE ha ammesso l'episodio, e in seguito il direttore dell'informazione sportiva Julian Reyes è stato licenziato.
Ora CEST

Classifica dei marcatori

Note

Voci correlate 
 Primera División 2008-2009 (Spagna)
 Segunda División 2008-2009 (Spagna)
 Segunda División B 2008-2009
 Supercopa de España 2008

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008-2009